Eisleb ist der Familienname von:

 Dieter Eisleb (1932–2003), deutscher Ethnologe
 Lea Eisleb (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Otto Eisleb (1887–1948), deutscher Chemiker